Vaccari ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Rossi Vaccari (1808–1874), italienischer Kurienbischof
 Francesco Maria Vaccari (1814–1856), italienischer Priester und erster Generalrektor der Pallottiner
 Lino Vaccari (1873–1951), italienischer Botaniker
 Luigi Vaccari (1817–1887), italienischer Geistlicher und Benediktiner
 Mario Vaccari (* 1959), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Massa Carrara-Pontremoli
 Paolo Vaccari (* 1971), italienischer Rugby-Union-Spieler